Gele sluipspinnendoder
 Rode sluipspinnendoder